Barrio la Guadalupe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio la Guadalupe, Trinidad Zaachila, ort, Oaxaca, 
 Barrio la Guadalupe, Monjas, ort, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar